Łazek bezeichnet

mehrere Berge in Polen:
 Łazek (Schlesische Beskiden)
 Łazek (Sudeten)

mehrere Orte in Polen:
 Łazek (Lubin) in der Gemeinde Lubin in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Łazek (Dynów) in der Gemeinde Dynów in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Łazek (Alwernia) in der Gemeinde Alwernia in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Łazek (Sobków) in der Gemeinde Sobków in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Łazek (Rzezawa) in der Gemeinde Rzezawa in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Łazek (Ostrołęka), ein Stadtteil von Ostrołęka in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Lazek
 Łążek